FKB steht für:

 Filmkreditbank, Finanzierungsstelle für Filmvorhaben in Deutschland zur Zeit des Nationalsozialismus
 FKB – Die liechtensteinische Gesundheitskasse, eine liechtensteinische Krankenkasse
 Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden in Baden-Württemberg (IATA-Code)
 Franzburger Kreisbahnen, ehemalige deutsche Bahngesellschaft
 Flughafen Köln/Bonn innerhalb von Köln für die Bezeichnung des Konrad-Adenauer-Flughafens Köln-Bonn (CGN)
 Freiburger Kantonalbank, Kantonalbank des Kantons Freiburg

Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen in Deutschland:
 Landkreis Frankenberg, 1974 im Landkreis Waldeck-Frankenberg aufgegangen 
 Landkreis Waldeck-Frankenberg, FKB seit 2013 wieder erhältlich

Fkb steht für:

 Feldkabel, militärisches Kommunikationsmittel

Siehe auch:

FKB